Die ukrainische Freie-Pyramide-Meisterschaft 2017 war ein Billardturnier, das vom 26. bis 29. Oktober 2017 im BK Buffalo in Krementschuk stattfand. Ermittelt wurden die nationalen Meister der Ukraine in der Freien Pyramide, einer Disziplin des Russischen Billards.

Ukrainischer Meister wurde Artur Piwtschenko, der im Finale den Titelverteidiger Wolodymyr Perkun mit 7:3 besiegte. Den dritten Platz belegten Artem Mojissejenko und Wladyslaw Denyssow. Vorjahresfinalist Bohdan Rybalko schied im Sechzehntelfinale gegen Jurij Smyrnow aus.

Bei den Damen verteidigte Schanna Schmattschenko durch einen 5:3-Finalsieg gegen Sarjana Prytuljuk ihren Titel. Anastassija Kowaltschuk und Tetjana Tutschak kamen auf den dritten Rang. Vorjahresfinalistin Anna Kotljar schied bereits in der Vorrunde aus.

Herrenturnier

Modus 
Die 67 Teilnehmer traten zunächst im Doppel-K.-o.-System gegeneinander an. Ab dem Sechzehntelfinale wurde im K.-o.-System gespielt.

Vorrunde

Hauptrunde 

|

|}
|}

1. Gewinnerrunde 
64 Spieler (3 Sieger der Hauptrunde und 61 Spieler, die in der Hauptrunde ein Freilos hatten)

|

|}
|}

2. Gewinnerrunde 
32 Spieler (Sieger der 1. Gewinnerrunde)

|

|}
|}

1. Verliererrunde 
6 Spieler (3 Verlierer der Hauptrunde gegen 3 Verlierer der 1. Gewinnerrunde)

|

|}
|}

2. Verliererrunde 
32 Spieler (3 Sieger der 1. Verliererrunde und 29 Verlierer der 1. Gewinnerrunde)

|

|}
|}

3. Verliererrunde 
32 Spieler (Sieger der 2. Verliererrunde gegen Verlierer der 2. Gewinnerrunde)

|

|}
|}

Finalrunde

Damenturnier

Modus 
Die 18 Teilnehmerinnen traten zunächst im Doppel-K.-o.-System gegeneinander an. Ab dem Viertelfinale wurde im K.-o.-System gespielt.

Vorrunde

Hauptrunde 

|

|}
|}

1. Gewinnerrunde 
16 Spielerinnen (2 Siegerinnen der Hauptrunde und 14 Spielerinnen, die in der Hauptrunde ein Freilos hatten)

|

|}
|}

2. Gewinnerrunde 
8 Spielerinnen (Siegerinnen der 1. Gewinnerrunde)

|

|}
|}

1. Verliererrunde 
4 Spielerinnen (2 Verliererinnen der Hauptrunde gegen 2 Verliererinnen der 1. Gewinnerrunde)

|

|}
|}

2. Verliererrunde 
8 Spielerinnen (2 Siegerinnen der 1. Verliererrunde und 6 Verliererinnen der 1. Gewinnerrunde)

|

|}
|}

3. Verliererrunde 
8 Spielerinnen (Siegerinnen der 2. Verliererrunde gegen Verliererinnen der 2. Gewinnerrunde)

|

|}
|}

Finalrunde

Einzelnachweise 

2017
Billardveranstaltung 2017
Sport (Krementschuk)